John Coburn ist der Name folgender Personen:

* John Coburn (Politiker) (1825–1908), US-amerikanischer Politiker
 John Coburn (Maler) (1925–2006), australischer Maler 
 John Bowen Coburn (1914–2009), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof der Episkopalkirche 
 John G. Coburn (* 1941), US-amerikanischer Offizier